Il y a deux diocèses de Portsmouth en Angleterre
 le diocèse catholique de Portsmouth a été fondé en 1882, il dépend de la province ecclésiastique de Southwark
 le diocèse anglican de Portsmouth a été créé en 1927, il relève de la province de Cantorbéry.